Binswangen ist der Ortsname von

 Binswangen, Gemeinde im Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Binswangen (Erlenbach), Ortsteil der Gemeinde Erlenbach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Binswangen (Sonthofen), Ortsteil der Stadt Sonthofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Binzwangen
 Binswanger